Antônio Ernesto Gomes Carneiro — militar brasileiro, combatente na Guerra do Paraguai, mais conhecido como General Carneiro

 Municípios do Brasil
 General Carneiro (Mato Grosso)
 General Carneiro (Paraná)

Desambiguações de topônimos